Национальная Ассамблея () — однопалатный законодательный орган (парламент) Замбии.

Состав 
В Национальную Ассамблею входят 158 депутатов. 150 депутатов избираются по мажоритарным округам. Остальные 8 депутатов назначаются указом президента. Срок полномочий — 5 лет.

Спикером Ассамблеи является Амусаа Мванамвамбва.

Нынешний состав

Результаты выборов в Национальную Ассамблею Замбии

Ссылки 
 Официальный сайт

Государственное устройство Замбии
Политика Замбии
Замбия